Новосёлки () — деревня в Сморгонском районе Гродненской области Белоруссии. Входит в состав Вишневского сельсовета, до 2016 года входила в состав Войстомского сельсовета.

Расположена у восточной границы района. Расстояние до районного центра Сморгонь по автодороге — около 21 км, до центра сельсовета агрогородка Войстом по прямой — чуть менее 2 км. Ближайшие населённые пункты — Войстом, Новосады, Щани. Площадь занимаемой территории составляет 0,2961 км², протяжённость границ 6380 м.

История 
Деревня отмечена на карте Шуберта (середина XIX века) в составе Войстомской волости Свенцянского уезда Виленской губернии.

После Советско-польской войны, завершившейся Рижским договором, в 1921 году Западная Белоруссия отошла к Польской Республике и деревня была включена в состав новообразованной сельской гмины Войстом Свенцянского повета Виленского воеводства. 1 января 1926 года гмина Войстом была переведена в состав Вилейского повета.

В 1938 году именовались как Новосёлки Войстомские и насчитывали 64 дыма (двора) и 339 душ.

В 1939 году, согласно секретному протоколу, заключённому между СССР и Германией, Западная Белоруссия оказалась в сфере интересов советского государства и её территорию заняли войска Красной армии. Деревня вошла в состав новообразованного Сморгонского района Вилейской области БССР. После реорганизации административного-территориального деления БССР деревня была включена в состав новой Молодечненской области в 1944 году. В 1960 году, ввиду новой организации административно-территориального деления и упразднения Молодечненской области, Новосёлки вошли в состав Гродненской области.

Население

Транспорт 
Через деревню проходит грунтовая автомобильная дорога местного значения  Войстом — Новосёлки.

Достопримечательности 
На западной окраине Новосёлок находится придорожная часовня постройки конца XIX — начала XX веков

Примечания

Ссылки 
 Сморгонский райисполком 

Населённые пункты Сморгонского района